Belgičanka Kim Clijstersová se jako dvojnásobná obhájkyně titulu z turnaje odhlásila pro zranění břišního svalstva.

Vítězkou se stala devátá nasazená Samantha Stosurová, když ve finále zdolala favoritku turnaje a trojnásobnou šampiónku dvouhry z US Open Serenu Williamsovou ve dvou setech 6–2, 6–3. Stala se tak první Australankou od titulu Margaret Courtové v roce 1973, která na tomto grandslamu vyhrála.

Nasazené hráčky 

  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Li Na (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (4. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (vítězka)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Pcheng Šuaj (4. kolo)
  Dominika Cibulková  (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Yanina Wickmayerová  (2. kolo, skreč pro zranění zad)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Sabine Lisická (4. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Maria Kirilenková (4. kolo)
  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Serena Williamsová (finalistka)
  Jarmila Gajdošová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (3. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= N Llagostera Vives
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Rus| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Vesnina
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V King
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= G Arn
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Benešová
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Gajdošová
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Amanmuradova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= T Paszek
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Hampton
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=1r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= E Baltacha
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Errani
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= S Kuzněcova
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Rus
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V King
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= J Gajdošová
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= P Parmentier
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= A Petkovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= E Byčkova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Ďačenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ť Čeng
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= C Dellacqua
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cornet
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= R Vinci
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= K Kanepi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Tanasugarn
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Date Krumm
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Solerová Espinosová
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Suárez Navarro
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Halep
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Li Na
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= A Petkovic| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ť Čeng
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= R Vinci
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= K Kanepi
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Solerová Espinosová
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

6. sekce

7. sekce

8. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= D Cibulková
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Š Čang
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Falconi
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Dolonc
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= V Williams
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= A Bondarenko
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= S Lisicki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= K Knapp
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= L Robson
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Morita
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=r

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Hradecká
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Bondarenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= S Foretz Gacon
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Zvonareva
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= D Cibulková
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Falconi
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V Williams
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= S Lisicki
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=30
| RD2-team05=

Reference 
 Pavouk dvouhry žen
 Výsledky

US Open 2011